Андре́й Мерзли́кин:
 Мерзликин, Андрей Викторович (род. 1968) — советский и российский пограничник, Герой России.
 Мерзликин, Андрей Ильич (род. 1973) — российский актёр и режиссёр.